

Geografia 
 Regno Unito
 Linwood – località dell'Inghilterra
 Linwood – località della Scozia

 Stati Uniti d'America
 Linwood – località del Kansas
 Linwood – località del Nebraska
 Linwood – località del New Jersey
 Linwood – località della Pennsylvania